Лернаовіт () — вірменські села:

 Лернаовіт — у марзі (області) Ґегаркунік, Республіка Вірменія.
 Лернаовіт — у марзі Лорі, Республіка Вірменія.